Antonio detto Toni Negri (1933-) – filosofo e attivista italiano
Antonio Negri detto Rataplan (1877-1956) – poeta dialettale e disegnatore veneziano
Antonio Negri (1881-1966) – poeta milanese
Antonio Negri (1660-1702) – vescovo cattolico italiano
Antonio Negri – giurista italiano attivo alla metà del XVII secolo
Marcantonio Negri – compositore italiano